

Акарал — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Акарал — село, Меркенський район, Жамбильська область
 Акарал — село, Панфіловський район, Жетисуська область